Verweyen ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Verweyen (* 1963), deutscher Autor
 Hansjürgen Verweyen (1936–2023), deutscher Fundamentaltheologe und Philosoph
 Jana Verweyen (* 1987), deutsche Laiendarstellerin
 Johannes Maria Verweyen (1883–1945), deutscher Philosoph und Theosoph
 Norbert Verweyen (* 1950), deutscher Schwimmer
 Theodor Verweyen (* 1937), deutscher Literaturwissenschaftler